titolo originale del film La casa delle perversioni
 titolo originale del film A Watcher in the Attic